Plusieurs localités belges de la province de Hainaut portent le nom de Montignies :

 Montignies-lez-Lens, section de commune de Lens ;
 Montignies-Saint-Christophe, section de commune d'Erquelinnes ;
 Montignies-sur-Roc, section de commune de Honnelles ;
 Montignies-sur-Sambre, section de commune de Charleroi.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme